Dutch TT было 7-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2005 года. Эта гонка прошла с 23 по 25 июня 2005 года на мотодроме в Ассене.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Нидерланды